Neuensorg ist der Ortsname von

 Neuensorg (Hartenstein), Ortsteil der Gemeinde Hartenstein, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Neuensorg (Marktleugast), Ortsteil des Marktes Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Neuensorg (Weidhausen), Ortsteil der Gemeinde Weidhausen bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
 Neusorg
 Neusorge